Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Mark Merklein che hanno battuto in finale Grant Doyle e Myles Wakefield 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Mark Merklein (Campioni)
 Nebojša Đorđević /  Óscar Ortiz (primo turno)

 Tomas Nydahl /  Joost Winnink (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1997